Wilhelm Walther kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Walther (1826–1913), tysk konstnär
 Wilhelm Walther (1846–1924), tysk luthersk teolog